Miejscowości w USA:
 Rockton – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Winnebago
Gminy w USA:
 Rockton (ang. Rockton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Winnebago